Шёгрен (Сьогрен; от ) — шведская фамилия.

Известные носители:
 Шёгрен, Андрей Михайлович (1794—1855) — российский языковед, историк, этнограф, основатель финно-угроведения.
 Шёгрен, Бруно (1886—1938) — финский и советский писатель.
 Шёгрен, Катрин (род. 1966) — финский политик, премьер-министр правительства Аландских островов.
 Шёгрен, Леннарт (род. 1930) — шведский поэт и художник.
 Шёгрен, Эмиль (1853—1918) — шведский композитор, органист.
 Шёгрен, Ялмар (1856—1922) — шведский геолог, работал в Прикаспии.